Мото́рин (Мото́рина) — русская фамилия.

Известные носители 
 Моторин, Александр Евгеньевич (род. 1964) — советский и российский металлург, Герой Труда Российской Федерации.
 Моторин, Алексей Васильевич (1924—2004) — советский и российский художник.
 Моторин, Владимир Борисович (1953—2007) — российский социолог.
 Моторин, Иван Фёдорович (ок. 1660—1735) — русский литейщик, руководил работой по изготовлению царь-колокола.
 Моторин, Михаил Альбертович (род. 1960) — российский экономист.
 Моторин, Николай Яковлевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Моторин, Олег Петрович (1937—1978) — советский футболист.
 Моторин, Сергей Михайлович (1952—1987) — сотрудник ПГУ КГБ СССР, подполковник, приговорённый к смертной казни по обвинению в измене.



См. также 
 Маторин
 Моторкин